Palmeira (Braga), een plaats in de Portugese gemeente Braga
 Palmeira (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Palmeira (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Palmeira (Santo Tirso), een plaats in de Portugese gemeente Santo Tirso
 Palmeira (voetbalclub), een voetbalclub uit Kaapverdië